

Населені пункти та їхні частини

 Ельжбетув — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ельжбетув — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ельжбетув — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ельжбетув — село в гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Ельжбетув — частина міста Радомсько в Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Ельжбетув — частина села Сянно в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ельжбетув — осада в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки